

Romania 
 Slobozia, municipio capoluogo del distretto di Ialomița
 Slobozia, comune del distretto di Argeș
 Slobozia, comune del distretto di Giurgiu
 Slobozia Bradului, comune del distretto di Vrancea
 Slobozia Ciorăști, comune del distretto di Vrancea
 Slobozia Conachi, comune del distretto di Galați
 Slobozia Mândra, comune del distretto di Teleorman
 Slobozia Moară, comune del distretto di Dâmbovița

Moldavia 
Slobozia Mare, comune del distretto di Cahul
Slobozia, comune del distretto di Ștefan Vodă
Slobozia, città del distretto di Slobozia, in Transnistria
Slobozia-Rașcov, comune del distretto di Camenca, in Transnistria